The Appointment est le titre original du film Le Rendez-vous de Sidney Lumet (1969).
 The Appointment est un film de Lindsey C. Vickers (1981).
 The Appointment est un film de Todd Wade (1996).